Антонио Манце (; 7 августа 1995, Риека, Хорватия) — хорватский футболист, нападающий клуба «Осиек». В настоящее время выступает за венгерский клуб «Академия Пушкаша»

Карьера

Клубная карьера 
Манце начал заниматься футболом в юношеской команде «Помораца», в 2013 году он перешёл в молодёжную команду «Истра 1961».

13 апреля 2014 года нападающий дебютировал в Первая хорватской лига в матче с «Хрватски Драговоляц». В августе 2014 года Антонио был отдан в аренду на три месяца в «Поморац», выступавший во Второй лиге. За клуб из Кострены Манце провёл только две игры.

В конце июля 2015 нападающий перешёл в «Домжале». 1 августа 2015 года Манце дебютировал в чемпионате Словении в игре с «Олимпией». На 85 минуте встречи Антонио отметился забитым мячом.

В сборной 
Атонио выступал за юношеские сборные Хорватии до 19 и до 20 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте prvaliga.si

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Истра 1961»
Игроки ФК «Поморац»
Игроки ФК «Домжале»
Игроки ФК «Тренчин»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Академия Пушкаша»